

Architettura 
 Monastero di Fonte Avellana – monastero a Serra Sant'Abbondio nella provincia di Pesaro e Urbino

Geografia 
 San Pietro Avellana – comune della provincia di Isernia in Molise

Persone 
 Daisy Avellana – attrice, scrittrice e regista filippina

Altro 
 Avellana – altro nome della nocciola
 Avellana – fossile di mollusco
 Croce di Avellana – in araldica indica la croce con quattro nocciole e col globo simbolo del Sacro Romano Impero
 Tasso di Fonte Avellana – albero monumentale situato nei pressi dell'omonimo monastero